Hein Daddel ist der Name folgender Personen:

 Hein Daddel, Spitzname von Heinrich Dahlinger (1922–2008), deutscher Unternehmer, Handballspieler und Segler 

Hein Daddel ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Hein Daddel, Maskottchen des THW Kiel, siehe THW Kiel #Maskottchen
 Hein Daddel, Figur aus Die Mädels vom Immenhof, deutscher Film von Wolfgang Schleif (1955)